Méricourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Méricourt (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais
 Méricourt (Yvelines) im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
 Méricourt-en-Vimeu im Département Somme
 Méricourt-l’Abbé im Département Somme
 Méricourt-sur-Somme im Département Somme

Méricourt ist der Name folgender Personen:
 Alfred Le Roy de Méricourt (1825–1901), französischer Arzt
 Théroigne de Méricourt (Geburtsnamen Anne-Josèphe Théroigne, auch: Terwagne; 1762–1817), „Amazone der Französischen Revolution“